Het ATP-tennistoernooi van Monte Carlo (officieel de Monte-Carlo Rolex Masters) van 2019 vond plaats van 14 tot en met 21 april in Monte-Carlo. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Het toernooi van 2019 trok 135.656 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Statistieken

Baansnelheid 

Bronnen: @Stroppa_Del (17 apr) Twitter,@Stroppa_Del (18 apr) Twitter,@Stroppa_Del (19 apr) Twitter, @Stroppa_Del (20 apr) Twitter

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo